Steiner Lajos (1871–1944) geofizikus, az MTA tagja
Steiner Lajos (1903–1975) sakkozó
Steiner Lajos (1930–1958) az 1956-os forradalom harcosa